Флю́шка:

 Флюшка — разговорное название флюорографии и фотографии с результатами флюорографии.
 Флюшка — кличка домашнего кота Михаила Булгакова, послужившего прототипом кота Бегемота из романа «Мастер и Маргарита».